Skjold (Rogaland)
 Skjold (Troms)
 Skjold (parochie)